Unglaube steht für: 

 Unglaube, der Zweifel an einer Darstellung oder einem Sachverhalt 

 Johannes Unglaube
 René Unglaube 

 Ungeloube

Siehe auch:
 Apostasie
 Asebie
 Atheismus
 Häresie
 Kāfir
 Skeptizismus
 Takfīr

 Unglaub